Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1970 kam es bei den Langlaufbewerben der Männer zu folgenden Einzelergebnissen:

15 km 

Datum: 17. Februar 1970

Teilnehmer: 81 genannt; 78 gestartet; 74 gewertet;

Quellen 
 Majstrovska Sveta – Lyzovani – Severskych Disiplinach – Vysoke Tatry 1970 – Beh 15 km Muzi – Oficialne Vysledky – Strebske Pleso 17. Februar 1970, FIS
 Men 15km Nordic Skiing World Championship 1970 Vysoke Tatry (TCH) auf todor66.com, abgerufen am 11. April 2020

30 km 

Datum: 15. Februar 1970

Teilnehmer:  74 genannt; 72 gestartet; 64 gewertet;

Quellen 
 Majstrovska Sveta – Lyzovani – Severskych Disiplinach – Vysoke Tatry 1970 – Beh 30 km Muzi – Oficialne Vysledky – Strebske Pleso 15. Februara 1970, FIS
 Men 30km Nordic Skiing World Championship 1970 Vysoke Tatry (TCH) auf todor66.com, abgerufen am 11. April 2020

50 km 

Datum: 22. Februar 1970

Teilnehmer:57 genannt; 56 gestartet; 50 gewertet;

Quellen 
 Majstrovska Sveta – Lyzovani – Severskych Disiplinach – Vysoke Tatry 1970 – Beh 50 km Muzi – Oficialne Vysledky – Strebske Pleso 22. Februara 1970, FIS
 Men 50km Nordic Skiing World Championship 1970 Vysoke Tatry (TCH) auf todor66.com, abgerufen am 14. April 2020

4 × 10 km Staffel 

Datum: 19. Februar 1970

Teilnehmer: 18 Mannschaften gemeldet; 18 gestartet; 18 gewertet;

Quellen 
 Majstrovska Sveta – Lyzovani – Severskych Disiplinach – Vysoke Tatry 1970 – Stafetovy Beh 4 X 10 km Muzi – Oficialne Vysledky – Strebske Pleso 19. Februara 1970, FIS
 Men 4x10km Relay Nordic Skiing World Championship 1970 Vysoke Tatry (TCH) auf todor66.com, abgerufen am 13. April 2020

Skilanglauf Manner
Skilanglaufwettbewerb